Fünf Freunde steht für:

 Fünf Freunde, Kinderbuchreihe von Enid Blyton
 Fünf Freunde (Fernsehserie, 1978), britische Fernsehserie
 Fünf Freunde, deutsche Band, siehe Superpunk
 Fünf Freunde (1996), britisch-kanadisch-deutsche Fernsehserie
 Fünf Freunde (2012), deutscher Spielfilm